Ната́лья Ани́симова: Анисимова, Наталья (род. 1973) — российская бегунья, спринтер.
 Анисимова, Наталья Юрьевна (род. 1960) — советская и российская гандболистка.